Эдвард Уилсон:
 Уилсон, Эдвард Адриан (1872—1912) — британский зоолог и полярный путешественник.
 Уилсон, Эдвард Осборн (1929—2021) — американский биолог, мирмеколог, писатель, дважды лауреат Пулитцеровской премии.